Nogometni klub Lokomotiva Zagreb, förkortat NK Lokomotiva Zagreb, är en kroatisk fotbollsklubb från Zagreb som grundades 1 maj 1914.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell hemsida
 NK Lokomotiva på Soccerway

Fotbollsklubbar i Kroatien